Куньминский диалект —(упрощенный китайский: 昆明 话; традиционный китайский: 昆明 話; пиньинь: Kūnmíng Huà) является диалектом юго-западного китайского языка. Луо Чанпей описывает его, как диалект, имеющий «простые фонемы, элегантный словарный запас и понятную грамматику».

История возникновения 

Возникновение Куньминского диалекта тесно связано с миграцией ханьцев в Юньнань.
В 1940-х годах между «старым» диалектом и «новым» диалектом Куньмин появились различия. После Второй Японо-Китайской войны в Куньмин прибыло большое количество с севера Китая и региона Цзяннань, что привело к серьезным последствиям для политики, экономики и культуры города. Такой большой наплыв людей также оказал большое влияние на местный диалект, который постепенно превратился в «новый» куньминский диалект. Устная речь же сочетает в себе «старый» и «новый» диалект.

Тон, произношения и лексика куньминского диалекта отличаются от севернокитайского языка.

Фонетика

Инициаль 

 Преобладают глухие и полузвонкие финали: в диалекте Куньмин есть только четыре звонких согласных.
 Инициали не делятся на мягкие и звонкие: в фонетической системе «Гуанъюнь» три слога фонологии диалекта Куньмин произносятся как инициали, не зависимо от того, являются ли они инициалями или финалями.

Международный фонетический алфавит

Грамматика 

Что касается грамматики, структура порядка слов куньминского диалекта практически идентична путунхуа. Разница проявляется в основном в применении некоторых особых служебных слов и структуре вопросительных и отрицательных предложений. Ло Чанпей отметил в «Языке Юньнани»: «Если в грамматике различных диалектов китайского языка и существуют незначительные различия, то их основные стили не отличаются».

Ссылки 
 Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2017). "Kunming Chinese". Glottolog 3.0. Jena, Germany: Max Planck Institute for the Science of Human History.
 nternational Pragmatics Association (2002). Pragmatics: quarterly publication of the International Pragmatics Association, Volume 12. The Association. p. 187. Retrieved 23 September 2011. The differences between Kunming Chinese and the Northern Mandarin (or Mandarin in short, with Beijing dialect as the representative) mainly lie in the tones of words, the tone values of the tones, the lexicon, and the different pronunciations of some words. (the University of Michigan)

Китайские языки и диалекты
Языки Китая